Etiópia 1956-ban vett részt először az olimpiai játékokon, és azóta minden nyári olimpiára küldött sportolókat az 1976-os, 1984-es és 1988-as  sportünnepeket kivéve. Etiópia első alkalommal 2006-ban, Torinóban képviseltette magát a téli olimpiai játékokon, és 2010-ben is jelen volt.

Etiópia 45 olimpiai érmet szerzett eddig, az összeset atlétikában.

Az Etiópiai Olimpiai Bizottságot 1948-ban alapították.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon